Axel Fredrik Cronstedt, Zweeds scheikundige
 Carl Olof Cronstedt, Zweeds marine-commandant
 Carl Johan Cronstedt, Zweeds architect, uitvinder en wetenschapper
 Johan Adam Cronstedt, Zweeds generaal